Ґміна Клодава може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Клодава (Ґожовський повіт) — сільська ґміна у Любуському воєводстві
 Ґміна Клодава (Кольський повіт) — місько-сільська ґміна у Великопольському воєводстві